PYROXD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 581 амінокислот, а молекулярна маса — 63 068.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки